

Rusland 
 Zaretsje (Altaj) - dorp in de kraj Altaj
 Zaretsje (Boerjatië) - dorp in de republiek Altaj
 Zaretsje (Tsjeljabinsk) - posjolok in de oblast Tsjeljabinsk
 Zaretsje (Irkoetsk) - dorp in de oblast Irkoetsk
 Zaretsje (Kirov) - dorp in de oblast Kirov
 Zaretsje (Krasnodar) - dorp in de kraj Krasnodar
 Zaretsje (district Chomoetovski) - posjolok in de oblast Koersk
 Zaretsje (district Fatezjski) - choetor in de oblast Koersk
 Zaretsje (district Mantoerovski) - dorp in de oblast Koersk
 Zaretsje (district Oktjabrski) - choetor in de oblast Koersk
 Zaretsje (district Sjtsjigrovski) - dorp in de oblast Koersk
 Zaretsje (district Sovetski) - posjolok in de oblast Koersk
 Zaretsje (district Timski) - dorp in de oblast Koersk
 Zaretsje (district Tsjeremisinovski) - dorp in de oblast Koersk
 Zaretsje (district Zjeleznogorski) - choetor in de oblast Koersk
 Zaretsje (Lipetsk) - posjolok in de oblast Lipetsk
 Zaretsje (Novosibirsk) - dorp in de oblast Novosibirsk
 Zaretsje (Primorje) - posjolok in de kraj Primorje
 Zaretsje (Tatarije) - posjolok in de republiek Tatarije

Oekraïne 
 Zaritsjtsjja (Dnjepropetrovsk) - dorp in de oblast Dnjepropetrovsk
 Zaritsjtsjja (Kiev) - dorp in de oblast Kiev
 Zaritsjtsjja (Kirovohrad) - dorp in de oblast Kirovohrad
 Zaritsjtsjja (Transkarpatië) - dorp in de oblast Transkarpatië
 Zaritsjtsjja (Tsjerkasy) - dorp in de oblast Tsjerkasy
 Zaritsjtsjja (Vinnytsja) - dorp in de oblast Vinnytsja

Wit-Rusland 
 Zaretsjtsja (district Ivatsevitski) - dorp in de oblast Brest
 Zaretsjtsja (district Kamjanetski) - dorp in de oblast Brest
 Zaretsjtsja (district Ljachavitski) - dorp in de oblast Brest
 Zaretsjtsja (district Proezjanski) - dorp in de oblast Brest
 Zaretsjtsja (district Aktsjabrski) - dorp in de oblast Homel
 Zaretsjtsja (district Brahinski) - dorp in de oblast Homel
 Zaretsjtsja (district Zjlobinski) - dorp in de oblast Homel
 Zaretsjtsja (district Rahatsjouski) - agrostadje in de oblast Homel
 Zaretsjtsja (district Retsjytski) - posjolok in de oblast Homel
 Zaretsjtsja (district Svetlahorski) - dorp in de oblast Homel
 Zaretsjtsja (district Asjmjanski) - dorp in de oblast Grodno
 Zaretsjtsja (district Astravetski) - dorp in de oblast Grodno
 Zaretsjtsja (district Dzjatlauski) - dorp in de oblast Grodno
 Zaretsjtsja (dorp, district Sjtsjoetsjynski) - dorp in de oblast Grodno
 Zaretsjtsja (choetor, district Sjtsjoetsjynski) - choetor in de oblast Grodno
 Zaretsjtsja (district Voranauski) - dorp in de oblast Grodno
 Zaretsjtsja (district Arsjanski) - dorp in de oblast Vitebsk
 Zaretsjtsja (district Besjankovitski) - dorp in de oblast Vitebsk
 Zaretsjtsja (district Braslauski) - dorp in de oblast Vitebsk
 Zaretsjtsja (district Oesjatski) - dorp in de oblast Vitebsk
 Zaretsjtsja (district Sjoemilinski) - dorp in de oblast Vitebsk
 Zaretsjtsja (district Vitebski) - dorp in de oblast Vitebsk